Ove Karlsson kan syfta på någon av följande:

 Ove Karlsson (1915–1982), fotbollsspelare
 Ove Karlsson (född 1933), socialdemokratisk politiker
 Ove Karlsson (född 1936), långdistanslöpare
 Ove Karlsson (född 1944), sportjournalist
 Ove Karlsson (född 1950), ishockeyspelare
 Ove Karlsson, musiker i gruppen Arbete & Fritid